2 miejscowości w Polsce: 
 Gębarzewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Gębarzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo